De 500 meter vrouwen voor de wereldbeker schaatsen 2013/2014 ging van start op 8 november 2013 in Calgary en eindigde in Heerenveen op 16 maart 2014.

Titelverdedigster was de Zuid-Koreaanse Lee Sang-hwa die in negen van de tien races waar ze aan de start stond de beste was. Verder reed ze bij de wedstrijden in Calgary een wereldrecord met 36,80. Jenny Wolf en Wang Beixing waren de eerste achtervolgers in het klassement. Lee Sang-hwa begon haar seizoen voorspoedig met zeven overwinningen op rij en drie nieuwe wereldrecords waaronder een tijd van 36,36; ook won prolongeerde Lee haar olympische titel. Nadat Lee echter de laatste vijf wedstrijden oversloeg was het Olga Fatkoelina die de regelmatigste was en de wereldbeker veroverde voor Heather Richardson en de afscheid nemende Jenny Wolf.

Podia

Eindstand

Wereldbekerwedstrijden
Hier volgt een overzicht van de top 10 per wereldbekerwedstrijd en de Nederlanders en Belgen.

Calgary

Eerste race

Tweede race

Salt Lake City

Eerste race

Tweede race

Astana

Eerste race

Tweede race

Berlijn

Eerste race

Tweede race

Inzell

Eerste race

Tweede race

Heerenveen

Eerste race

Tweede race

Vrouwen 0500 meter
2013/2014